Jorge Antonio Ortiz (1 de junho de 1984) é um jogador de futebol boliviano.

Clubes
 2004–2007: Blooming

Ligações externas
 www.national-football-teams.com

Futebolistas da Bolívia
Jogadores da Copa América de 2007